Mauritánie je rozdělena do 15 regionů. Regiony se dále dělí na 44 okresů:

Během okupace Západní Sahary Mauritánií (1975-1979), její region (zhruba odpovídající dolní polovině provincie Río de Oro) se jmenoval Tiris al-Garbíja.

Reference

Související články 
 ISO 3166-2:PAN

Externí odkazy 
 

 
Mauritánie